Філіппіни беруть участь в Олімпійських іграх, починаючи з 1924 року. Відтоді вони пропустили тільки одні літні Ігри — Московську Олімпіаду. Спортсмени країни взяли участь також у чотирьох зимових олімпіадах. Станом на 2016 рік завойовано 10 медалей, найбільше у боксі.

НОК Філіпін засновано 1911 року і визнано МОКом 1929 року.

Медалі

Медалі за літніми Іграми

Медалі за літніми видами спорту

Посилання  
 Філіппіни на сайті МОК   
 Філіппіни на Олімпійських іграх  

Філіппіни на Олімпійських іграх
Країни на Олімпійських іграх